Gözde Sonsirma; z d. Kırdar (ur. 26 czerwca 1985 w Kütahya) − turecka siatkarka, grająca na pozycji przyjmującej. reprezentantka kraju.

Uczestniczka Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012 w Londynie.

Życie prywatne 
Jej siostrą bliźniaczką jest Özge Çemberci. Jest żoną tureckiego koszykarza - Onura Sonsirmy.

Sukcesy klubowe 
Mistrzostwo Turcji:
  2004, 2005, 2013, 2014, 2016, 2018
  2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2010, 2011, 2012, 2015
  2017
Puchar Top Teams:
  2004 
Puchar Challenge:
  2008
Liga Mistrzyń:
  2011, 2013, 2017, 2018
  2014, 2016
  2015
Klubowe Mistrzostwa Świata:
  2013, 2017
  2011
  2016
Puchar Turcji:
  2013, 2014, 2018
Superpuchar Turcji:
  2013, 2014, 2017

Sukcesy reprezentacyjne 
Igrzyska Śródziemnomorskie:
  2005
Liga Europejska:
  2009, 2011
Mistrzostwa Europy: 
  2011, 2017
Grand Prix:
  2012
Igrzyska Śródziemnomorskie:
  2013

Nagrody indywidualne 
 2010: Najlepsza serwująca i przyjmująca zawodniczka finałów ligi tureckiej
 2011: Najlepsza przyjmująca Final Four Ligi Mistrzyń
 2013: MVP, najlepiej atakująca i przyjmująca zawodniczka finałów ligi tureckiej
 2013: Najlepsza przyjmująca Klubowych Mistrzostw Świata razem z Kenią Carcasés
 2014: MVP Pucharu Turcji
 2014: MVP i najlepsza przyjmująca zawodniczka finałów ligi tureckiej
 2015: Najlepsza przyjmująca zawodniczka finałów ligi tureckiej
 2018: Najlepsza atakująca zawodniczka finałów ligi tureckiej
 2018: MVP Final Four Ligi Mistrzyń

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona siatkarki 

Tureckie siatkarki
Siatkarki VakıfBank SK
Bliźnięta
Urodzeni w 1985